Волгоградская агломерация — моноцентрическая городская агломерация на территории Волгоградской области с населением свыше 1,4 миллиона человек, что составляет 54,44 % населения Волгоградской области и 10,17 % населения Южного федерального округа, или 0,99 % населения Российской Федерации. Сформировалась вокруг центра Волгоградской области г. Волгограда.
В плане реализации генерального плана Волгограда на 2008−2025 годы волгоградская агломерация именуется также как «Градостроительная система „Большой Волгоград“».

Состав Волгоградской агломерации 
Согласно Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года в состав Волгоградской агломерации входят следующие городские округа и городские поселения: Волгоград, Волжский, Краснослободск, Городище, Светлый Яр, Средняя Ахтуба. В перспективе в состав агломерации войдут Дубовка и Ленинск.

Экономическое развитие 
Традиционными для региона являются такие отрасли промышленности как энергетика, металлургия и химическая промышленность, в АПК — овощеводство, бахчеводство, консервная и пищевая промышленность.

Волгоградская агломерация — это одна из четырех зон опережающего развития в Волгоградской области. В её рамках предполагается выделить следующие основные кластеры: современный химический комплекс в южной промышленной зоне областного центра; транспортно-логистический узел, в который войдут скоростная автомобильная дорога «Обход г. Волгоград» и 4 логистических парка; Международный бизнес-центр на базе Волжского интермодального терминала и туристический центр в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма».

Примечания

См. также 
 Институт региональной политики представил концепцию комплексного инвестиционного проекта «Волгоградская агломерация»

Волгоградская область
Городские агломерации России